Cryptic Studios — американский разработчик видеоигр, специализирующийся на многопользовательских онлайн-ролевых играх. Штаб-квартира компании находится в Лос-Гатосе, штат Калифорния, и является полностью принадлежащей дочерней компанией Perfect World.

История 

Cryptic Studios была основанная в июне 2000 года и была задумана Майклом Левисом и Риком Даканом. «Мы с Риком хотели создать онлайн-ролевую игру», — сказал Левис на Los Gatos Weekly Times в январе 2007 года. «В детстве мы играли в ролевые игры и подумали, что онлайн — это отличный способ продолжить этот опыт, преодолевая при этом трудности. Мы решили, что в разработке находится слишком много фэнтезийных игр — это был 1999 год, поэтому мы обсудили множество альтернатив. Супергерои быстро поднялись на вершину списка. Это то, что люди могут быстро понять и идентифицировать с собой, в отличие от таких идей, как научная фантастика или хоррор, потому что это обеспечивает бесконечный фон для создания всевозможных приключений. А кто не хочет обладать сверхспособностями?»

На новогодней вечеринке в 1999 году Левис и Дакан познакомились с Брюсом Роджерсом, Мэттом Харви и Кэмероном Петти, ветеранами Atari Games, которые начали пытаться основать компанию по производству компьютерных игр, но им не хватало финансирования. В 2000 году Левис продал свою компанию Stellar Semiconductor, Inc Broadcom Corporation. Благодаря финансированию Левиса и опыту Роджерса группа сформировала Cryptic Studios. Автор ролевых игр Джек Эммерт присоединился к команде для работы над игровым дизайном. В марте 2007 года Cryptic Studios переехала в более крупную корпоративную штаб-квартиру в Лос-Гатосе, штат Калифорния. Планы новой штаб-квартиры включают добавление ультрасовременной звукозаписывающей студии, которая будет построена Walters-Storyk Design Group.В то время компания также приняла новый корпоративный логотип. В настоящее время в Cryptic Studios работает более 100 штатных сотрудников.

9 декабря 2008 года Atari, SA объявила о приобретении Cryptic Studios. В марте 2010 года Билл Роупер был назначен главным креативным директором, сменив Эммерта (который стал главным операционным директором), но покинул студию в августе того же года. В марте 2011 года Джек Эммерт был повышен до главного исполнительного директора, когда Джон Нидхэм ушел, чтобы найти другие возможности в игровой индустрии. 17 мая 2011 года Atari объявила о прекращении своей доли в Cryptic Studios. 31 мая 2011 года было объявлено, что Perfect World приобрела Cryptic Studios. 25 апреля 2012 года Cryptic Studios объявила, что безопасность одной из ее пользовательских баз данных была скомпрометирована еще в декабре 2010 года. В июне 2017 года было объявлено, что компания создает игру Magic: The Gathering для консолей и ПК.

В декабре 2021 года шведская холдинговая компания Embracer Group объявила о приобретении североамериканского и издательского подразделения Perfect World Entertainment у Perfect World Europe. Perfect World Entertainment, включая Cryptic Studios, будут объединены в подразделение Gearbox Software. После приобретения Cryptic продолжит свою деятельность в качестве дочерней компании Perfect World Gearbox.

Продукты

City of Heroes/Villains 

В начале 2002 года Cryptic подписала издательское соглашение для City of Heroes с NCsoft, которая хотела выйти на игровой рынок Соединенных Штатов. Первая MMORPG Cryptic Studios, City of Heroes, была запущена 28 апреля 2004 года. 31 октября 2005 года компания запустила City of Villains, отдельную игру, которая была связана с City of Heroes через зоны боевых действий между игроками. На ноябрь 2007 года, Cryptic Studios выпустила десять бесплатных дополнений для City of Heroes и City of Villains. 6 ноября 2007 года Cryptic объявила, что продала интеллектуальную собственность City of Heroes / City of Villains компании NCsoft. Вся команда разработчиков City of Heroes / City of Villains перешла на работу в NCsoft под рабочим названием NCNorCal (NCNC), которая позже стала дочерней компанией Paragon Studios, принадлежащей NCsoft, которая прекратила свою деятельность, когда NCsoft закрыла игру 31 августа 2012 года.

Champions Online 

27 сентября 2006 года Marvel Entertainment и Cryptic объявили, что Cryptic Studios разрабатывает Marvel Universe Online, MMO-видеоигру Вселенной Marvel, которая будет опубликована Microsoft Game Studios для эксклюзивного выпуска для Windows Vista (и Xbox 360, который позже был отменен в марте 2010 года). 7 февраля 2008 года Шейн Ким из Microsoft Game Studios сообщил, что MUO был отменен. Cryptic Studios заявила, что разработка будет продолжаться с использованием новой IP-лицензии The Champions и стала Champions Online. Cryptic Studios выпустила Champions Online, основанную на ролевой игре о супергероях, 1 сентября 2009 года. Cryptic Studios анонсировала это название 14 февраля 2008 года. С февраля 2011 года компания внедрила модель бесплатной игры с дополнительными транзакциями микроплатежей, приносящими доход, в дополнение к своей традиционной системе подписки.

Star Trek Online 

27 июля 2008 года Cryptic объявили, что они приобрели лицензию на продолжение разработки MMORPG на основе Star Trek, ранее разработанной Perpetual Entertainment. До этого, 13 марта 2008 года, новостной сайт Star Trek TrekMovie.com сообщает, что Cryptic Studios является разработчиком Star Trek Online на основе неназванных источников, подтверждая слухи, появившиеся несколько недель назад. Star Trek Online был официально запущен 2 февраля 2010 года. Игра напоминает экшн-ориентированную MMORPG, с боями и функциями, разделенными между космической средой и наземной средой во время игры.

Neverwinter 

В конце августа 2010 года Atari и Cryptic объявили о разработке Neverwinter, MMORPG Dungeons & Dragons. Neverwinter был выпущен на ПК в 2013 году, Xbox One в 2015 году и PlayStation 4 в 2016 году.

Magic: The Gathering 
7 июня 2017 года Cryptic анонсировали свой новый проект, MMORPG, основанный на Magic: The Gathering. Позже она была раскрыта под названием Magic: Legends.

29 июня 2021 года было объявлено, что игра будет закрыта 31 октября 2021 года до окончания ее открытого бета-тестирования.

Другие проекты 
9 мая 2007 года Cryptic Studios выпустила Cryptic Animation Rig (Cryptic AR), бесплатную программу, которая дает аниматорам те же инструменты, которые Cryptic использует для анимации персонажей в своих играх. Веб-сайт Cryptic Studios содержит несколько изображений концепт-арта из одной или нескольких дополнительных игр, находящихся в настоящее время в разработке.

Примечания

Ссылки 
 Cryptic Studios
 Официальный сайт Perfect World

Компании Кремниевой долины
Производители компьютерных игр США
Страницы с непроверенными переводами